Ponte della Libertà – a Venezia
 Ponte della Libertà – a Pavia
 Ponte della Libertà – a Budapest
 Ponte della Libertà – a Leningrado (oggi Ponte di San Sansone a San Pietroburgo)
 Ponte della Libertà – a Novi Sad
 Ponte della Libertà – a Zagabria
 Liberty Bridge – a Pittsburgh
 Liberty Bridge – a Bay City (Michigan)